Utschitel (russisch: , deutsch: Lehrer) hat folgende Bedeutungen:

 Alexei Jefimowitsch Utschitel (* 1951), russischer Filmregisseur und Produzent
 Utschitel (Verlag), das größte regionale Verlagshaus in Russland